

Cinema 
 Words and Music – film del 1929 diretto da James Tinling
 Parole e musica (Words and Music) – film del 1948 diretto da Norman Taurog

Musica 
 Words & Music – album dei Planxty del 1983
 Words and Music – album di Robben Ford del 1988
 Words & Music – album di Aphex Twin del 1994
 Words and Music – album di Mark Eitzel del 1997
 Words & Music – DVD di James Marsters del 2007
 Words and Music – album di Aqualung del 2008

Teatro 
 Words and Music – musical del 1917 composto da Raymond Hitchcock (Broadway, 24 dicembre 1917)

Altro 
 Parole e musica (Words and Music) – radiodramma di Samuel Beckett del 1961